Table des caractères Unicode U+13000 à U+1342F.

Hiéroglyphes égyptiens 
Utilisés pour les hiéroglyphes de l’Égypte antique.

Table des caractères

Références

Liens internes 

 Table des caractères Unicode (13000-13FFF)
 Table des caractères Unicode
 Unicode

01300